Појам Бајер може да се односи на:

 Бајер (Француска), је насеље и општина у западној Француској у региону Поату-Шарант, у департману Шарант која припада префектури Ангулем
 Бајер (језеро), вештачко језеро у Хрватској
 Бајер АГ, немачка хемијска и фармацеутска компанија
 Јохан Бајер, немачки адвокат и астроном
 Адолф фон Бајер, немачки хемичар
 Рудолф Бајер, немачки информатичар
 Фредрик Бајер, дански политичар и писац
 Бајер Леверкузен, је немачки фудбалски клуб из Леверкузена